Sheridan County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Sheridan County (Kansas) – okres státu Kansas
 Sheridan County (Montana) – okres státu Montana
 Sheridan County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Sheridan County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota
 Sheridan County (Wyoming) – okres státu Wyoming